Amerikai Egyesült Államok
 Rolling Hills (Clark megye, Indiana)
 Rolling Hills (Kalifornia), Los Angeles megye
 Rolling Hills (Madera megye, Kalifornia)
 Rolling Hills (Kentucky)
 Rolling Hills (Nyugat-Virginia)
 Rolling Hills (Wyoming)
 Kanada
 Rolling Hills (Alberta)